Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 3 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pedro Rebolledo che ha battuto in finale Luiz Mattar 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (finale)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Christian Miniussi (primo turno)
 Alexandre Hocevar (secondo turno)

 Mario Tabares (primo turno)
 Gabriel Markus (semifinali)
 Pedro Rebolledo (Campione)
 Roberto Jabali (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989